Лойтерсдорф (Саксония) — коммуна в Германии.
 Лойтерсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии.